La Route nationale 526 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 526 en Belgique ;
 Route nationale 526, en France métropolitaine

Voir aussi